Де́мченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Демченко, Адольф Андреевич (1938—2016) — советский и российский учёный-филолог.
 
 Демченко, Алексей Георгиевич (род. 1987) — казахстанский ватерполист.
 Демченко, Альберт Михайлович (род. 1971) — российский саночник.
 Демченко, Анатолий Тимофеевич (род. 1945) — ректор Российского государственного открытого технического университета путей сообщения.
 
 Демченко, Антон Александрович (род. 1987) — российский шахматист.
 Демченко, Вадим Николаевич (1928—1987) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 Демченко, Виктория Альбертовна (род. 1995) — российская саночница.
 
 Демченко, Всеволод Яковлевич (1875—1933) — инженер, предприниматель и политический деятель.
 Демченко, Георгий Александрович (1959—1983) — Герой Советского Союза.
 Демченко, Григорий Васильевич (1869—1958) — историк права, профессор Киевского университета.
 Демченко, Григорий Иванович (1925—2015) — советский график, шаржист и карикатурист.
 Демченко, Егор Васильевич (род. 1997) — украинский футболист.
 
 Демченко, Константин Николаевич (1912—1989) — советский футбольный судья.
 Демченко, Лидия Августиновна (1932—1986) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Демченко, Никита Юрьевич (род. 2002) — белорусский футболист.
 Демченко, Николай Нестерович (1896—1937) — советский партийный и государственный деятель.
 Демченко, Олег Фёдорович (род. 1944) — генеральный конструктор ОКБ имени Яковлева.
 Демченко, Пётр Трофимович (1924—1990) — слесарь-сборщик, Герой Социалистического Труда.
 Демченко, Раиса Семёновна (род. 1919) — учёный в области цветной металлургии.
 Демченко, Руслан Михайлович (род. 1965) — украинский дипломат.
 Демченко, Светлана (род. 2003) — канадская шахматистка.
 Демченко, Семён Митрофанович (1923—1983) — полный кавалер ордена Славы.
 Демченко, Сергей Алексеевич (род. 1976) — украинский политический деятель.
 Демченко, Фёдор Васильевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.

См. также